«Фогсофт» — российская компания-разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов.

«Фогсофт» специализируется на создании и внедрении систем управления корпоративными закупками и поставщиками  (SRM)   и электронных торговых площадок ЭТП , в том числе для реализации имущества банкротов, должников и арестованного имущества. Разработчик системы iTender, которая включена в Реестр российского ПО .

История компании 
Компания основана в 2005 году. Головной офис «Фогсофт» находится в Ярославле, дополнительные офисы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Астане.

В 2012 году компания «Фогсофт» в сотрудничестве с компаниями из России, Белоруссии и ЕС первая в России реализовала на электронной торговой площадке технологию применения трансграничной электронной подписи с привлечением Доверенной Третьей Стороны. Благодаря этому сделки с иностранными участниками рынка на ЭТП могут осуществляться без сложных посреднических схем в соответствии с законодательством стран, резидентами которых являются участники торгов.

В 2012 году «Фогсофт» вышла на рынок электронных торгов Украины, представив линейку новых систем для электронных торговых площадок на собственной платформе iTender.

В 2013 году решения для организации торгов банкротным имуществом на платформе iTender стали применять в Республике Беларусь.

В 2014 году электронные торговые площадки, разработанные «Фогсофт», стали кроссплатформенными. Согласно сообщениям компании, все продукты были оптимизированы для работы с мобильных устройств.

К 2023 году количество внедрений решений, созданных «Фогсофт», приблизилось к двумстам. Большинство из них разработаны на собственной платформе компании — iTender.

Программные продукты 
Компания развивает собственный программный продукт — Систему электронных торгов iTender , на которой построены решения для автоматизации закупок, продаж и проведения торгов.

Система управления закупками и поставщиками iTender 
Системами управления закупками и поставщиками на платформе iTender пользуются десятки компаний в России:

 Застройщики и девелоперы (ООО «УК «Талан»).
 Сельскохозяйственные холдинги (Агрохолдинг «Сибирский премьер»).
 Логистические компании (СДЭК).
 Строительные холдинги («Титан-2»).
 Авторитейлеры (ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс»).
 Управляющие компании (АО «Мега Центр Менеджмент»).
 Производственные компании (Группа «Холсим Россия»). 

Система управления закупками и поставщиками iTender имеет модульную структуру: включает в себя программные модули, которые автоматизируют отдельные подпроцессы закупок и продаж. В том числе электронную торговую площадку (ЭТП), Планирование, Управление поставщиками, Управление договорами. Модуль iTender Планирование позиционируется как самостоятельный программный продукт.

Система iTender Банкротство 
Это готовое решение для автоматизации торгов по реализации имущества банкротов и должников, а также арестованного имущества. С 2010 года, после публикации приказа Минэкономразвития РФ №54 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме…», iTender Банкротство используют десятки организаторов торгов. Готовое решение, предложенное компанией «Фогсофт», позволило операторам банкротных торгов привести деятельность в соответствие с требованиями приказа и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о минимизации сроков реализации имущества и максимизации стоимости.

Среди электронных торговых площадок, разработанных на платформе iTender Банкротство:

 «Арбитат».
 Балтийская электронная торговая площадка.
 «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU».
 Электронная торговая площадка «Регион».
 МЕТА-ИНВЕСТ.
 Property Trade.
 «Объединенная Торговая Площадка».
 ЭТП «ЮГРА».
 ООО «Специализированная организация по проведению торгов — Южная Электронная Торговая Площадка».
 «Уральская электронная торговая площадка».
 Электронная площадка Центра реализации.
 «Банкротство РТ».

Электронные торговые площадки для реализации имущества банкротов, разработанные «Фогсофт», соответствуют требованиям Минэкономразвития.

На платформе iTender были разработаны и решения для проведения закупок в соответствии с требованиями 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» — для автоматизации закупок компаний с государственным участием.

Решения для ГК "Росатом" 
Информационная система «Расчет рейтинга деловой репутации поставщика» (РДР) — решение стало одним из основных инструментов оценки добросовестности поставщика и рисков при проведении закупок для нужд ГК, ее акционерных обществ и подведомственных ФГУП. 

«СКБ Партнер» — инструмент для автоматизации работы с жалобами участников торгов и контроля за исполнением закупочных процедур.

«Цифровой ассистент» — система автоматизации рутинных кадровых процедур. 

«Цифровой ассистент» был реализован в рамках единой цифровой стратегии, которая утверждена в ГК «Росатом» в 2018 году.

Проекты импортозамещения программного обеспечения 
В 2021 году компания реализовала проект миграции на импортонезависимое программное обеспечение информационной системы «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» (РДР) для ГК «Росатом».

После ухода с российского рынка компании SAP в апреле 2022 года iTender SRM, наряду с решениями 1С, системного интегратора «Норбит» и компании «Бизнес автоматика», используется отечественными компаниями в проектах импортозамещения систем автоматизации управления закупками и поставщиками. В июле-августе 2022 года iTender SRM заменил решения для управления закупками на платформе SAP: «Фогсофт» внедрила систему управления закупками и поставщиками iTender SRM для Группы «Холсим Россия» — подразделения международной компании Holcim — производителя строительных материалов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФогСофт

Производители программного обеспечения России
Компании Ярославля
Компании, основанные в 2005 году